Waterside (Schotland), een plaats in Schotland
 Waterside (Noord-Ierland), de (protestantse) wijk aan de oostkant van Derry/Londonderry in Noord-Ierland